Música: 
 Whiplash (banda), grup de thrash metal estatunidenc.
 «Whiplash» (cançó de Metallica) (1983)
 Cinema:
 Whiplash (pel·lícula de 1948), pel·lícula dirigida per Lewis Seiler i protagonitzada per Dane Clark i Alexis Smith.
 Whiplash (pel·lícula de 2014), pel·lícula dirigida per Damien Chazelle i protagonitzada per Miles Teller i J. K. Simmons.